

Nom de famille 

 Charlotte Anne Moberly (1846-1937), principale de collège britannique ;
 Elizabeth Moberly, théologienne britannique ;
 Winifred Moberly (1875-1928), principale de collège britannique.

Toponyme 

 Moberly, ville du Missouri

Patronyme anglais